Regény
 Ivanhoe (regény): Sir Walter Scott regénye

Filmek
 Ivanhoe – 1952-es amerikai kaland játékfilm
 Ivanhoe – 1958-as angol tévésorozat, főszereplő Roger Moore
 Ivanhoe – 1981-es amerikai kalandfilm
 Ivanhoe – 1982-es cseh kalandfilm
 Ivanhoe – 1986-os ausztrál rajzfilm

Települések
 Ivanhoe (Minnesota)